Василий Михайлович Баданов (, село Верхняя Якушка, Ставропольский уезд, Самарская губерния, Российская империя — 1 апреля 1971, Москва) — советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск (26 декабря 1942).

За рейд 24-го танкового корпуса на Тацинскую в декабре 1942 года был награждён первым орденом Суворова II степени.

Биография

Происхождение 
Василий Михайлович Баданов родился а в селе Верхняя Якушка, ныне Новомалыклинского района Ульяновской области. Отец — Михаил Терентьевич был крестьянином, пастухом, участвовал в русско-японской войне 1904—1905 годов; мать — Анастасия Васильевна занималась домашним хозяйством. Русский.

Закончил мужское народное училище имени императора Александра II и учительскую семинарию в посаде Мелекесс.

Первая мировая и гражданская войны 
В 1915 году был призван в ряды Русской императорской армии. Сначала служил в 245-м запасном пехотном полку, затем направлен на учёбу в Чугуевское военное училище. После окончания училища в чине прапорщика (произведён в чин 1 октября 1916 года) был направлен на Юго-Западный фронт, где служил младшим офицером роты 493-го Клинского пехотного полка. За отличия в боях в 1917 году произведён в чин поручика. Также в 1917 году за подвиги в боях дважды представлялся к награждению орденами Св. Станислава с мечами, но из-за последовавшей революции награждения не состоялись.

В 1917 году был избран членом полкового комитета.

После возвращения со фронта работал учителем, а в 1919 году вступил в ряды РККА и РКП(б), после чего на должностях командира роты и начальника штаба стрелковой бригады воевал на Восточном фронте против войск А. В. Колчака, а затем на Западном фронте против антисоветских вооружённых формирований в Белоруссии.

Межвоенное время 
После окончания боевых действий Баданов служил на должностях командира-военкома полка и дивизии в составе войск ВЧК и ОГПУ. В 1927 году Баданов окончил курсы усовершенствования командного состава.

В январе 1930 года был назначен на должность начальника пулемётных курсов Саратовской школы по переподготовке командиров запаса Приволжского военного округа.

В мае 1931 года после окончания курсов усовершенствования командного состава был назначен на должность командира батальона Саратовской бронетанковой школы.

В 1932 году окончил курсы усовершенствования командного состава, а в 1934 году — академические курсы при Военной академии механизации и моторизации.

В январе 1940 года Баданов был назначен на должность начальника Полтавского военного автомобильного технического училища, а 11 марта 1941 года — на должность командира 55-й танковой дивизии (25-й механизированный корпус).

Великая Отечественная война 

С началом войны полковник Баданов находился на прежней должности. Дивизия принимала участие в ходе боевых действий на бобруйском направлении во время Смоленского сражения. Однако 10 августа Баданов был освобождён от занимаемой должности командира дивизии в связи с её расформированием и в сентябре был назначен на должность командира 12-й танковой бригады.

В марте 1942 года генерал-майор танковых войск Баданов был назначен исполняющим должность заместителя командующего 56-й армией по танковым войскам, а 19 апреля — на должность командира 24-го танкового корпуса, который с июля вёл тяжёлые оборонительные боевые действия на воронежском направлении и в большой излучине Дона, а в начале декабря принимал участие в разгроме противника в ходе Среднедонской наступательной операции. 19 декабря после разгрома 8-й итальянской армии корпус начал наступление на юг, отрезая немецкую оперативную группу Холлидт от Ростова и отвлекая на себя войска противника, планировавшего прорыв кольца вокруг Сталинграда. После пятидневного марша длиной в 240 километров с одновременным прорывом обороны противника на рубеже реки Мышкова корпус достиг Тацинской, где 24 декабря  люфтваффе. В это время дивизии противника под командованием Рауса и Балка уже наступали по направлению к Тацинской с целью окружения прорвавшегося корпуса.

Помните Баданова, не забывайте Баданова, выручайте его во что бы то ни стало. — И. В. Сталин.

По советским источникам, корпус под командованием Баданова держал оборону в районе Тацинской до ночи с 28 на 29 декабря, и только после получения приказа Ватутина на отступление сумел искусно вывести войска из полуокружения, «в полном порядке отошёл в Ильинку, а через несколько дней уже успешно атаковал Морозовск». Однако ряд немецких источников утверждает, что корпус под командованием Баданова к 28 декабря был уничтожен и прорвались только остатки отдельных частей. В ходе боевых действий 26 декабря 24-й танковый корпус был преобразован во 2-й гвардейский с присвоением почётного наименования «Тацинский», а сам Василий Михайлович Баданов награждён орденом Суворова 2 степени № 1.

С января 1943 года 2-й гвардейский танковый корпус принимал участие в ходе наступательных боевых действий в Донбассе, действуя на ворошиловградском направлении, а в марте — в отражении контрнаступления противника в районе Харькова.

25 июня того же года генерал-лейтенант танковых войск Баданов был освобождён от должности командира 2-го гвардейского танкового корпуса и в июле был назначен на должность командующего 4-й танковой армией, которая вскоре принимала участие в ходе Орловской операции и боевых действиях на Правобережной Украине. В августе 1943 года награждён орденом Кутузова 2 степени. С сентября 1943 года армия находилась в резерве Ставки Верховного Главнокомандования и в феврале 1944 года была включена в состав 1-го Украинского фронта.

В марте 1944 года, в ходе Проскуровско-Черновицкой операции, Баданов был тяжело ранен и контужен, и после излечения в августе того же года был назначен на должность начальника управления военно-учебных заведений Главного управления формирования и боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск Советских Армии.

Послевоенная карьера 
В июне 1946 года Баданов был назначен на должность командующего бронетанковыми и механизированными войсками Центральной группы войск.

После окончания высших академических курсов при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова в июле 1950 года был назначен на должность начальника управления военно-учебных заведений бронетанковых и механизированных войск Советской Армии.

В июне 1953 года генерал-лейтенант танковых войск Василий Михайлович Баданов вышел в запас.

Умер 1 апреля 1971 года в Москве. Урна с прахом захоронена в колумбарии Новодевичьего кладбища.

Отзывы 
Генерал-лейтенант танковых войск М. Г. Фомичёв, описывая события сентября 1941 года, вспоминал о В. М. Баданове:
Он, в то время полковник, был назначен командиром 12-й танковой бригады, в которой я исполнял обязанности начальника штаба. В. М. Баданов был собранным, волевым человеком, и его полюбили в бригаде. Он умело руководил подразделениями, рискуя жизнью, смело шел в бой.

Маршал авиации С. А. Красовский, вспоминая события предстоящего наступления под Сталинградом, говорил:
В период подготовки к наступлению мы очень хорошо сработались с командиром 24-го танкового корпуса Василием Михайловичем Бадановым. Небольшого роста, энергичный, он носил простой овчинный полушубок, огромную папаху. Баданов когда-то был учителем, а теперь напоминал командира времен гражданской войны. Но за внешней его простотой таился глубокий ум, твердая воля крупного военачальника.

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945);
 Три ордена Красного Знамени (27.03.1942, 3.11.1944, 15.11.1950);
 Орден Суворова 2-й степени (26.12.1942, знак ордена № 1);
 Орден Кутузова 2-й степени (27.08.1943);
 Орден Отечественной войны 2-й степени;
 Орден Красной Звезды (28.10.1967);
 Медали;
 Иностранные ордена.

Воинские звания 
 Генерал-майор танковых войск (27 декабря 1941 года);
 Генерал-лейтенант танковых войск (26 декабря 1942 года).

Память 
 МБОУ «СШ № 17 им. генерал-лейтенанта В. М. Баданова города Димитровграда Ульяновской области».
 Улица Баданова в Ульяновске.
 Улица Баданова в Димитровграде Ульяновской области.
 Имя воина увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

Примечания

Литература 
 
 
 

Члены КПСС
Выпускники Чугуевского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Командующие танковыми армиями в годы Великой Отечественной войны
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники Сталинградской битвы
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Участники советско-японской войны (СССР)